Capitol Theatre ist der Name folgender

Theater und Kinos:
 Capitol Theatre (Sydney), Theater in Sydney, Australien
 Capitol Theatre (New York City), Kino in New York City, Vereinigte Staaten

im NRHP gelisteten Objekte:

 Capitol Theatre (Tennessee), NRHP-Nr. 99000363
 Capitol Theatre (Washington), NRHP-Nr. 73001895